Die Rollhockey-Weltmeisterschaft 1948 war die vierte Weltmeisterschaft in Rollhockey. Sie fand vom 24. bis zum 28. März 1948 in Montreux statt. Organisiert wurde das Turnier von der Federation Internationale de Patinage a Roulettes und war zudem die Rollhockey-Europameisterschaft, trotz der Teilnahme von Ägypten.

Die neun teilnehmenden Mannschaften spielten im Liga-System gegeneinander.

Es wurden 36 Spiele gespielt, in denen 285 Tore erzielt wurden. Für die Niederlande und Ägypten war es die erste Weltmeisterschaft. Sieger des Turniers wurde Portugal. Es war Portugals zweiter Titel in Folge.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen folgende neun Mannschaften teil:

Ergebnisse

Tabelle

Weblinks 
 

1948
Sportveranstaltung 1948
Rollhockey (Schweiz)
Sportveranstaltung in Montreux